Тётка Чарлея (также «Тётка Чарлея» , 1892) — комедия Томаса Брэндона, послужившая основой для множества фильмов:

Фильмы 
«Тётка Чарлея» (La zia di Carlo) — немой фильм, Италия, 1911.
«Тётка Чарлея» (La zia di Carlo) — немой фильм, Италия, 1913.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — немой фильм, США, 1915.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — немой фильм, США, 1925.
«Тётка Чарлея» (Charleys tant) — немой фильм, Швеция, 1926.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — фильм, США, 1930.
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, Германия, 1934.
«Тётка Чарлея» (La marraine de Charley) — фильм, Франция, 1936.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — телефильм, Англия, 1938.
 (Charley's (Big-Hearted) Aunt)  — фильм, Англия, 1940.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — фильм, США, 1941.
«Тётка Чарлея» (La zia di Carlo) — фильм, Италия, 1943.
 (Fram för lilla Märta) — фильм, 1945, Швеция
«Тётка Чарлея» (La tía de Carlos) — фильм, Аргентина, 1946.
«Тётка Чарлея» (A Tia de Carlitos) — телефильм, эпизод телешоу «Grande Teatro Tupi», Бразилия, 1951.
«Тётка Чарлея» (La tía de Carlitos) — фильм, Аргентина, 1952.
Где Чарли (Where's Charley?), фильм, Англия, 1952
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, ФРГ, 1956.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — телефильм, эпизод телешоу «Playhouse 90», США, 1957.
«Тётка Чарлея» (Charleyn täti) — фильм, Финляндия, 1958.
«Маскарад» (Maskarada) — фильм, Югославия, 1959
«Тётка Чарлея» (La marraine de Charley) — фильм, Франция, 1959.
«Тётка Чарлея» (Charles' tante) — фильм, Дания, 1959.
 (Waar is Charley?) — телефильм, Дания, 1960.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — телефильм, эпизод телешоу «BBC Sunday-Night Play», Англия, 1961.
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, ФРГ, 1963.
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, Австрия, 1963.
 (La tía de Carlos en mini-falda) — фильм, Испания, 1966.
 (Operettemelodieën) — телефильм, Испания, 1967.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — телефильм, эпизод телешоу «BBC Play of the Month», Англия, 1969.
 «Здравствуйте, я ваша тётя!» — телефильм, СССР, 1975
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, ФРГ, 1976.
«Тётка Чарлея» (La tía de Carlos) — фильм, Испания, 1982.
«Тётка Чарлея» (Charley nénje) — телефильм, Венгрия, 1986.
«Тётка Чарлея» (Charley's Aunt) — телефильм, эпизод телешоу «American Playhouse», США, 1987.
«Тётка Чарлея» (Charleys Tante) — фильм, ФРГ, 1996.
«Тётка Чарлея» (De tante van Charlie) — телефильм, Нидерланды, 2006.

См. также 
 «Восьмая Марта» — телефильм, Украина, 2011